Эдуард Шварц ( (, Киль, Шлезвиг-Гольштейн (ныне Германия) — , Мюнхен, Германия) — немецкий лингвист, историк.

Биография 
Родился в Киль, учился в Германа Зауппе в Геттингенском университете, Германа Узенера и Франца Бюхлера в Боннском университете, Теодора Моммзена в Гумбольдтском университете Берлина и Ульриха фон Виламовиц-Мёллендорфа в Грайфсвальдском университете. В 1880 году он получил докторскую степень в Боннском университете.

В 1884 году стал преподавателем в Бонне, а затем был назначен профессором классической филологии в Ростокского университета (1887 год). Впоследствии стал профессором в университетах Гисена (1893), Страсбурга (1897), Геттингена (1902) и Фрайбурга (1909). В 1914 году вернулся в Страсбург, где он работал в должности ректор университета в 1915/16 годах. В 1919 году заменил Отто Крузиуса в Мюнхенском университете, где и работал до самой смерти.

Был членом академий в Берлине, Гейдельберге, Мюнхене, Вены, Страсбург, Санкт-Петербурга, Копенгагена, Будапешта и Стокгольма, что стало подтверждением его репутации в научных кругах. В 1919 году по случаю своего 400-летия Страсбургский университет назначил его своим почетным членом. С 1919 года был действительным членом Баварской академии наук, а с 1927 по 1930 годы занимал должность её Президента. В 1928 году стал публичным сторонником Народного движения Германии, а также активным участником антисемитской борьбы на Конференции немецкой культуры. В 1936 году был вновь избран членом Баварской академии наук, но министр образования Рейха Бернхард Руст назначил на эту должность нациста Карла-Александра фон Мюллера.

Опубликовал множество статей и научных трудов в области греческой и римской истории, в том числе и по заговору Катилины. Его крупнейшим вкладом стало изданием актов Вселенских соборов (ACO), начиная с Эфеса (431). Исторические труды Шварца (с некоторыми уточнениями и дополнениями) имеют научную ценность и сейчас.

Умер в Мюнхене в 1940 году.

Библиография 
 «De Dionysio Scytobrachione» (диссертация), Bonn 1880.
 
 "Quaestiones Herodotae", 1890.
 "Christliche und jüdische Ostertafeln" (1905) (Онлайн).
 "Acta conciliorum oecumenicorum" (Акты Вселенских Соборов) Berlin & Leipzig, 1914—1940.
 Tome 1: Concilium Universale Ephesenum (AD 431).
 Tome 2: Concilium Universale Chalcedonense (AD 451).
 Tome 3: Collectio Sabbaitica contra Acephalos et Origenistas destinata (AD 536).
 Tome 4: Concilium Universale Constantinopolitanum sub Iustiniano habitum (AD 553).
 "Zur Entstehung der Ilias" (О происхождении Илиады), Strasbourg 1918.
 "Das Geschichtswerk des Thukydides", (Исторические труды Фукидида), Bonn 1919, второе издание 1929.
 "Codex Vaticanus Gr. 1431, Eine Antichalkedonische Sammlung Aus Der Zeit Kaiser Zenos", etc. [Отрывки из содержания Кодекса, в том числе письма от и до Святого Кирилла, Патриарха Александрийского. Со вступлением и примечаниями Е. Шварца, 1927.

Примечания

Источники 
 Обширная библиография немецкоязычного викиресурса.
 

Филологи Германии
Родившиеся в Киле
Преподаватели Страсбургского университета
Члены Гейдельбергской академии наук
Члены Австрийской академии наук
Президенты Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук